Cucharilla puede referirse a:
 Cuchara pequeña
 Distintas piezas de cubertería utilizadas en el servicio de mesa:
 cucharilla de café
 cucharilla de postre
 En Venezuela para designar a cualquier tipo de cuchara independientemente de su tamaño.
 Unidad de medida, imprecisa, que se suele indicar para recetas de cocina:
cucharilla rasa
cucharilla colmada
 Instrumento de medida, graduado (por ejemplo, en milímetros cúbicos), que se adjunta con algunos medicamentos (especialmente jarabes)
 Distintas piezas de instrumental médico o instrumental quirúrgico
 Pesca con cucharilla, un arte de pesca
 Distintas herramientas (el DRAE recoge especialmente una varilla para limpiar barrenos)
 Uno de los nombres vulgares de la planta Acacia cornigera
 Cucharilla (enfermedad porcina), que afecta al hígado